Разрядные полки — военно-окружные полки, существовавшие в Русском царстве во второй половине XVII века.

Разрядные полки как и разряды подчинялись Разрядному приказу. Разрядные полки являлись соединением (предтечей постоянных формирований вооружённых сил Руси (России) — бригад и дивизий) и включали в себя выборные полки различных служб: стрельцы, драгуны пешей и конной службы, гусары, пикинёры, мушкетёры, солдаты и так далее. Выборные полки именовались по месту выбора служилых людей (город, местность, уезд), роду службы и их командирам.

История 
Дворяне и дети боярские, составлявшие основную часть русского войска в XVI веке, были закреплены за определёнными городами (уездами). Эти города объединялись в группы — разряды. В начале XVI века существовали Московский и Новгородский разряды. Полки поместной конницы несли службу на южных границах и дислоцировались в определённых краях (странах, областях) России. Во второй половине XVI века эти края (области) превратились в новые разряды, выделившись из состава Московского. В XVII веке число разрядов возрастает, и к 1680-м годам достигает 10. Функционально каждый разряд представлял собой аналог современного военного округа и включал в себя до нескольких десятков городов с уездами. Служилые люди каждого разряда образовывали разрядный («боярский») полк. Управление разрядом и соответствующим ему разрядным полком осуществлял воевода — боярин или окольничий. Каждый воеводский полк состоял из нескольких полков солдаты, рейтар, драгун, стрельцов, поместной конницы, который возглавлялся воеводой с «товарищами».

Вплоть до воцарения Михаила Фёдоровича войско делилось на титульные полки. В начале Русско-польской войны, в 1654 году было сформировано войско, так же делившееся на 5 титульных полков. Однако в ходе войны возросла роль полков нового строя, а вместе с тем — снизилась роль поместного войска, представлявшего собой основу вооружённых сил того времени. Это привело к возникновению новой войсковой организации. Теперь походное войско формировалось из разрядных, а не воеводских полков (сохранился только Большой полк, комплектуемый из ратных людей центральных городов). Впервые такая организация упоминается в 1668—1669 годах, когда русское войско, действовавшее на Украине, состояло из Севского, Белгородского и Смоленского разрядных полков. В походе 1674 года на Правобережную Украину войско состояло из Большого полка, «в левой руке» у него был Новгородский разрядный полк, а «в правой руке» — Белгородский и Севский. В походе 1678—1679 годов войско состояло из Большого, Новгородского, Казанского, Рязанского, Севского и Белгородского полков.

В результате структура войска в мирное время выглядела следующим образом. Основной организационной единицей был полк определённого рода оружия (войск). Несколько таких полков (стрелецких, солдатских, рейтарских и так далее) составляли воеводский или генеральский полк, в некоторых случаях генеральские полки входили в состав воеводских. Воеводские полки составляли боярский — разрядный полк. Исключением продолжал оставаться Большой полк, который, будучи боярским, не являлся разрядным, и собирался только в военное время. Во время походов боярские полки объединялись под командованием первого воеводы Большого полка.

В 1680 году была осуществлена военно-окружная реформа, в результате которой все ратные люди были перераспределены по 9 разрядам. Это были Московский, Северский (Севский), Владимирский, Новгородский, Казанский, Смоленский, Рязанский, Белгородский и Тамбовский разряды (Тульский или Украинный был упразднён, Сибирские разряды реформа не затронула). В результате этой реформы вся европейская часть России была разделена на разряды, ратные люди которых были сформированы в разрядные полки. Был сформирован постоянный Большой полк, расположенный в одном из приграничных разрядов.

В начале XVIII века, в результате административных и военных реформ Петра I, разрядная система была упразднена.

Список полков 
Существовали следующие боярские (генеральские) полки, иногда их называли разрядами (пример, Московский разряд):
 Московский
 Севский
 Владимирский
 Новгородский
 Казанский
 Смоленский
 Рязанский
 Белгородский
 Тамбовский
 Тульский (ранее, Украинный)
 Тобольский
 Томский
 Енисейский

См. также 
 Разрядный приказ

Примечания

Литература 
 
 
 А. В. Чернов, «Строительство вооруженных сил русского государства в XVII веке (до Петра I)» Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва (М.) 1949 год.
 М. Л. Альтговзен, «Строительство вооруженных сил и военное искусство Русского государства в середине XVII в.» М. 1950. 180 С
 Чернов А. В. Вооруженные силы Русского Государства в XV—XVII вв. (С образования централизованного государства до реформ при Петре I) — М., 1954.
 С. О. Кристенсен, «История России XVII в. Обзор исследований и источников.» / пер. Е. В. Возгрина, вступ. статья и ред. В. И. Буганова. М. 1989 год.
  (обл.)

Военное строительство
Вооружённые силы Русского государства
Полки России